El municipio de Paris (en inglés: Paris Township) es un municipio ubicado en el condado de Union en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 23645 habitantes y una densidad poblacional de 250,64 personas por km².

Geografía 
El municipio de Paris se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 94.34 km², de la cual 92.71 km² corresponden a tierra firme y (1.73%) 1.63 km² es agua.En todo el estado, otros municipios de París se encuentran en los condados de Portage y Stark.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 23645 personas residiendo en el municipio de Paris. La densidad de población era de 250,64 hab./km². De los 23645 habitantes, el municipio de Paris estaba compuesto por el 90.8% blancos, el 4.34% eran afroamericanos, el 0.27% eran amerindios, el 2.21% eran asiáticos, el 0.06% eran isleños del Pacífico, el 0.54% eran de otras razas y el 1.78% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 1.71% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Union (Ohio)